Catenazzi ist der Familienname von:
 Alessandro Catenazzi (* 19??), schweizerisch-peruanischer Amphibienkundler
 Giovanni Catenazzi (um 1660 – nach 1724), Schweizer Architekt in Polen
Luigi Catenazzi (1783–1858), Schweizer Pädagoge und Politiker